Ребольяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте.  Занимает площадь 12 км². Население — 243 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса